Хотковци може бити:

 Хотковци, насеље у општини Гламоч, Кантон 10, ФБиХ, БиХ
 Хотковци, насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ